3-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1963 () проводился в городе Сент-Джон (провинция Нью-Брансуик) c 25 по 28 февраля 1963 года. В провинции Нью-Брансуик и городе Сент-Джон чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (1-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Нью-Брансуик (для команды, которую возглавляла скип Mabel DeWare, это была 1-я победа в чемпионатах). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Ina Hansen), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Emily Wooley).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на первое место, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команда-чемпион
 команды, выходящие в тай-брейк за розыгрыш 2-го и 3-го мест

Тай-брейк

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Rosters - STOH - Soudog's Curling History Site

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1963

1963
Спортивные соревнования в Сент-Джоне
Спорт в Канаде в 1963 году
Февраль 1963 года